Jordán má více významů:
příjmení
 Jordán (příjmení) – více osob

v geografii
 Jordán – řeka protékající Izraelem a Jordánskem a vlévající se do Mrtvého moře
 ha-Jarden – noviny vycházející v 30. letech 20. století v mandátní Palestině
 Jordán (Brdská vrchovina) – kopec v Brdech
 Zkušební a cvičný objekt CE "Jordán" – zkušební pěchotní srub postavený v 1935 v dřívějším Vojenském výcvikovém prostoru Brdy
 Cílová dopadová plocha Jordán – bývalá dopadová plocha v dřívějším Vojenském výcvikovém prostoru Brdy
 Jordán (České středohoří) – jiný název pro vrch Plešivec (509 m) v Českém středohoří
 Jordán (Chlum) – rybník u Chlumu
 Jordán (Chlumec nad Cidlinou) - rybník u Chlumce nad Cidlinou
 Jordán (potok) – potok v Královéhradeckém kraji, jeden z přítoků řeky Labe
 Jordán (Posázaví) – kopec v Posázaví
 Jordán (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe
 Jordán (přítok Velkého Solného jezera) – řeka v americkém Utahu
 Jordán (Tábor) – rybník/přehrada v Jižních Čechách ve městě Tábor
 Jordán (Střevač) – rybník u Střevače v okrese Jičín
 Jordán (Šeberov) – rybník v Šeberově v Praze
 Jordán (Třebíč) – bývalý rybník v Třebíči

Externí odkazy